Binke ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Binke (* 1968), deutscher Musiker
 Gerald Binke (1955–1994), deutscher Tänzer
 Hanna Binke (* 1999), deutsche Nachwuchsschauspielerin
 Steffen Binke (* 1972), deutscher Fußballspieler